Königswalzer ist der Titel der Filme:

 Königswalzer (1935), ein Spielfilm von Herbert Maisch
 Königswalzer (1955), eine Neuverfilmung des Spielfilms von Viktor Tourjansky